Chapeltown kan syfta på:

 Chapeltown, Lancashire – i Blackburn with Darwen
 Chapeltown, South Yorkshire
 Chapeltown, West Yorkshire